Hagiografies:
 Santa Eulàlia de Barcelona, màrtir cristiana barcelonina del segle III o IV
 Santa Eulàlia de Mèrida, màrtir del segle IV
 Toponímia:
 Santa Eulàlia (Conca de Dalt), paratge al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Entitats de població:
 Santa Eulàlia (Areny de Noguera), despoblat al municipi d'Areny de Noguera (Baixa Ribagorça)
 Santa Eulàlia (Cantal), municipi francès al departament del Cantal
 Santa Eulàlia (barri de l'Hospitalet), al Barcelonès
 Santa Eulàlia (Palau de Santa Eulàlia), cap del municipi de Palau de Santa Eulàlia, a l'Alt Empordà
 Santa Eulàlia (Vivarès),un municipi francès, situat al departament de l'Ardecha 
 Santa Eulàlia d'Éller,entitat de població d'Éller al municipi de Bellver de Cerdanya 
 Santa Eulàlia de Puig-oriol, cap del municipi de Lluçà, a Osona
 Santa Eulàlia de Riuprimer, municipi d'Osona
 Santa Eulàlia de Ronçana, municipi del Vallès Oriental
 Santa Eulalia del Campo, municipi de la província de Terol (Espanya)
 Santa Eulalia la Mayor, vila del municipi de la Foia d'Osca (província d'Osca, Espanya)
 El Raval de Santa Eulàlia, nucli de població del municipi de Santa Maria d'Oló, al Bages
 La Colonia de Santa Eulalia, pedania de l'Alt Vinalopó
 Edificis:
 Santa Eulàlia de Begues
 Església de Santa Eulàlia, diversos indrets
 Església de Santa Eulàlia de Mèrida, església parroquial a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
 Estació de Santa Eulàlia, estació del Metro de Barcelona al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat
 Institut Santa Eulàlia, edifici a l'Hospitalet de Llobregat
 Miscel·lània:
 Santa Eulàlia (alta costura), boutique de moda barcelonina desapareguda
 Creu de Santa Eulàlia, peça dels escuts d'armes
 Bandera de Santa Eulàlia, bandera de la ciutat de Barcelona
 Santa Eulàlia (pailebot 1919), veler històric restaurat pel Museu Marítim de Barcelona
 Santa Eulàlia (bergantí), o El Primero de Cataluña, bergantí català, prototipus de vaixell corsari lloretenc 
 Festa Major de Santa Eulàlia